Gmina Douglas (hrabstwo Adams)
 Gmina Douglas (hrabstwo Appanoose)
 Gmina Douglas (hrabstwo Audubon)
 Gmina Douglas (hrabstwo Boone)
 Gmina Douglas (hrabstwo Bremer)
 Gmina Douglas (hrabstwo Clay)

Zobacz też